Михайловка- село в Курманаевском районе Оренбургской области. Административный центр Михайловского сельсовета.

История  
Село Михайловка возникла в этих степях в 1780 году. Село было основано переселенцами из Самарской губернии. Родоначальником села был Михаил. Это имя и легло в основу названия селения.

География 
Расположено на левом берегу реки Бузулук в 17 км к юго-юго-западу от Курманаевки, в 50 км от города Бузулук, в 224 км к северо-западу от Оренбурга.

Образование 
В Михайловке работает школа и детский сад.

Инфраструктура 

 5 продуктовых и 2 хозяйственный магазина.

 библиотека

Транспорт 
Вблизи западных окраин проходит автодорога Бузулук — Уральск и железная дорога Пугачёв — Красногвардеец (ближайшая станция Кретовка находится в 1,5 км к северо-западу от села).

Население

Достопримечательности 
Мемориал Великой Отечественной Войны

Литература 
 Лойфман Н. Я., Попов С. Н. «Топонимические названия Оренбургской области». Оренбург: 1960.
 Смолицкая Г. П. «Занимательная топонимика». М.: «Просвещение», 1990.
 Чибилёв А. А. «Зелёная книга степного края». Оренбург: 1995.
 Тимофеев Н. И. «Хранят здесь тайны степи золотые». Оренбург: ИПК «Газпромпечать», 2009.
 Краеведческий атлас «Курманаевский район Оренбургской области». Оренбург: Печатный дом «Димур», 2007.

Примечания 

Населённые пункты Курманаевского района